Markstädt bezeichnet

 ein Dorf in Polen in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Mieścisko
 in der Zeit des Nationalsozialismus Bezeichnung der niederschlesischen Gemeinde Laskowitz.

Siehe auch: Markstedt